Памятник Льву Толстому на Девичьем поле.
 Памятник Льву Толстому на Пречистенке.
 Памятник Льву Толстому на Поварской.

См. также 
 Памятник Алексею Толстому (Москва).
 Государственный музей Л. Н. Толстого.
 Память о Льве Толстом.